Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2018 de l’Open d'Australie qui est disputé du 15 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Aucune joueuse n'est réellement favorite. La tenante du titre Serena Williams, qui a remporté le tournoi à sept reprises, est absente, insuffisamment préparée après la naissance de sa fille. Le tableau est très ouvert, plusieurs joueuses en forme peuvent s'imposer. C'est le cas d'Elina Svitolina, la plus titrée l'année précédente avec cinq titres à son palmarès et déjà un cette saison à Brisbane début janvier, Simona Halep,  mais qui n'a jamais remporté de titre du Grand Chelem, Garbiñe Muguruza, tenante du titre à Wimbledon et Cincinnati, Caroline Wozniacki, qui a atteint huit finales la saison précédente et remporté 2 titres au Masters et à Tokyo et déjà une finale cette saison à Auckland, ou encore Venus Williams, finaliste lors des Grands Chelems australien et britannique. La place de numéro 1 mondiale à l'issue du tournoi est d'ailleurs disputée, six joueuses ayant une chance d'y accéder.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Laura Siegemund (blessée au genou), de l'Américaine Serena Williams (préparation insuffisante), de la Biélorusse Victoria Azarenka (problèmes personnels), de la Chinoise Zheng Saisai (blessée au genou droit), de la Croate Ana Konjuh (blessée à la jambe droite), de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (blessée à l'épaule), des Russes Margarita Gasparyan (blessée à l'épaule) et Svetlana Kuznetsova (blessée au poignet) et de la Suisse Timea Bacsinszky (blessée au poignet droit).

Elles sont respectivement remplacées par Sofia Kenin, Misa Eguchi, Ajla Tomljanović, Mariana Duque Mariño, Viktoriya Tomova, Nicole Gibbs, Bernarda Pera, Richèl Hogenkamp et Jana Čepelová.

Pendant le tournoi 
Venus Williams, finaliste sortante, est éliminée au  tour par la Suissesse Belinda Bencic. Seulement 4 joueuses américaines sur 18 en lice passent au  tour.

Kristina Mladenovic enchaîne une  défaite consécutive en simple, s'inclinant au  tour contre la Roumaine Ana Bogdan ().

Marta Kostyuk, lauréate du titre junior et invitée en qualifications, atteint le  tour à seulement 15 ans, devenant la plus jeune joueuse à se qualifier à ce stade d'un tournoi du Grand Chelem depuis 1997.

Profitant de la déconvenue de Venus Williams au , Jeļena Ostapenko et Caroline Garcia grappillent une place au classement, et atteignent le  et  respectif à l'issue du tournoi, leur meilleur classement en carrière.

À l'issue du , Angelique Kerber demeure la seule gagnante d'un tournoi du Grand Chelem encore en lice à Melbourne. Grâce à sa victoire sur Madison Keys () en 1/4 de finale, elle fait son retour dans le top 10 du classement WTA, après avoir perdu au  l'année précédente à Flushing Meadows, ce qui l'avait propulsée hors du top 10.

Pour sa première participation au tournoi, la Belge Elise Mertens se qualifie pour le dernier carré après avoir éliminé la  mondiale Elina Svitolina en 1/4 de finale.

L'Allemande Angelique Kerber, battue en 1/2 finale par Simona Halep, rate l'occasion de rallier la finale pour la deuxième fois en 3 ans à Melbourne, en laissant passer 2 balles de match.

La finale voit s'affonter les deux premières têtes de série, Simona Halep et Caroline Wozniacki, qui ont la même particularité : elles font alors partie d'un groupe de 5 joueuses ayant été  mondiale et à n'avoir jamais remporté de titre du Grand Chelem. Toutes deux atteignent leur troisième finale du Grand Chelem (après deux fois à Roland-Garros pour Halep et deux fois à l'US Open pour Wozniacki). Cette finale permet ainsi à l'une d'entre elles de remporter son premier titre en Grand Chelem, avec également comme enjeu la place de  mondiale à l'issue de leur rencontre.

Lauréate 
Caroline Wozniacki remporte ainsi le  en Grand Chelem de sa carrière. Cette victoire lui permet de reprendre la place de  mondiale plus de 7 ans après l'avoir occupée à seulement 20 ans. Il s'agit du  de sa carrière en simple en battant en finale Simona Halep.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 10,9 % par rapport à l'édition 2017.

Note : les joueuses issues des qualifications reçoivent un bonus de 40 points sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2018

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2018
Tennis en Australie en 2018
Open Australie Simple dames
Tennis en janvier 2018